Хосе Альберто Гарсия Кольясо (; родился 22 февраля 1995 года в Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Гарсия начал карьеру в клубе «Тихуана». 25 января 2014 года в матче против «Монаркас Морелия» он дебютировал в мексиканской Примере. В феврале на правах краткосрочной аренды Хосе перешёл в команду Лиги Ассенсо «Дорадос де Синалоа». 16 февраля в поединке против «Альтамиры» он дебютировал за новый клуб. Через неделю в матче против «Лобос БУАП» Гарсия забил свой первый гол за «Дорадос».

В сезоне 2019/20 играл в третьем дивизионе Мексики за «Корас Наярит». В 2020 году перешёл в клуб «Лос Кабос», выступающий в отдельном мексиканском турнире «Liga de Balompié Mexicano», не входящем в систему лиг страны.

Международная карьера 
В 2015 году Хосе был включён в заявку молодёжной сборной Мексики на участие в Молодёжном кубке КОНКАКАФ на Ямайке. На турнире он сыграл в матчах против молодёжных команд Кубы, Сальвадора и Гаити. По итогам соревнований Гарсия завоевал золотую медаль.

Достижения 
Международные

 Мексика (до 20)
  Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд — 2015

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Дорадос де Синалоа»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Кафеталерос де Чьяпас»